Marc Lefebvre (né le  à Kanata, dans la province de l'Ontario au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace devenu entraîneur.

Carrière de joueur 
Après trois saisons dans la Ligue de hockey de l'Ontario, il prend une pause d'une saison avant de joindre les rangs professionnels avec les Sheffield Steelers en Angleterre. Il y joue trois saisons avant de revenir évoluer en Amérique du Nord, cette fois avec les Jackals d'Elmira de la United Hockey League.

Il évolue ensuite une saison en France, une autre en Amérique, puis il retourne jouer dans l'EIHL avec les Édimbourg Capitals en 2009-2010.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|1999-2000 ||67's d'Ottawa ||LHO ||61 ||1 ||7 ||8 ||21 ||11 ||0 ||1 ||1 ||2
|- 
|2000-2001 ||67's d'Ottawa ||LHO ||28 ||3 ||2 ||5 ||21 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2001-2002 ||Sting de Sarnia ||LHO ||67 ||11 ||13 ||24 ||42 ||5 ||0 ||0 ||0 ||0
|- 
|colspan="3"|
|colspan="5"|
|colspan="5"|
|- 
|rowspan="2"|2003-2004 ||Sheffield Steelers ||Challenge Cup ||4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Sheffield Steelers ||EIHL ||54 ||6 ||15 ||21 ||139 ||6 ||0 ||1 ||1 ||29
|-
|rowspan="3"|2004-2005 ||Sheffield Steelers ||Crossover League ||14 ||3 ||1 ||4 ||8 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|Sheffield Steelers ||Challenge Cup ||6 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Sheffield Steelers ||EIHL ||32 ||4 ||1 ||5 ||38 ||8 ||0 ||1 ||1 ||0
|- 
|rowspan="2"|2005-2006 ||Coventry Blaze ||Challenge Cup ||7 ||2 ||0 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|Coventry Blaze ||EIHL ||18 ||1 ||3 ||4 ||14 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2006-2007 ||Jackals d'Elmira ||UHL ||54 ||5 ||8 ||13 ||38 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008 ||Image Club d'Épinal ||Ligue Magnus ||19 ||2 ||4 ||6 ||78 ||2 ||0 ||2 ||2 ||6
|-
|2008-2009 ||Cyclones de Twin City ||SPHL ||57 ||14 ||15 ||29 ||49 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2009-2010 ||Édimbourg Capitals ||EIHL ||38 ||4 ||13 ||17 ||47 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|rowspan="2"|2010-2011 ||Zoetermeer Panthers ||Eredivisie ||14 ||7 ||5 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|Smoke Eaters Geleen ||Eredivisie ||19 ||4 ||12 ||16 ||36 ||5 ||1 ||3 ||4 ||14
|-
|2011-2012 ||IceGators de la Louisiane ||SPHL || 6||0 ||0 ||0 ||11 ||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références  

Naissance en mai 1982
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur britannique de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Entraîneur britannique de hockey sur glace
Joueur des 67 d'Ottawa
Joueur du Sting de Sarnia
Joueur des Sheffield Steelers
Joueur du Coventry Blaze
Joueur des Jackals d'Elmira
Joueur de l'Épinal Hockey Club
Joueur des Cyclones de Twin City
Joueur des Édimbourg Capitals
Joueur des Smoke Eaters Geleen
Joueur des Ice Gators de la Louisiane
Attaquant de hockey sur glace